QSL steht für:

 eine Empfangsbestätigung im Funkverkehr – siehe Q-Schlüssel
 QSL-Karte, eine Bestätigungskarte für erfolgreiche Funkverbindung
 QSL-Verfahren, ein metallurgisches Verfahren

Abkürzung